Osoby noszące nazwisko Stark:
 Freya Stark (1893-1993) – brytyjska autorka relacji z podróży
 Gieorgij Stark (1878-1950) – rosyjski wojskowy
 Hans Stark (1921-1991) – zbrodniarz hitlerowski
 Harold R. Stark (1880-1972) – admirał amerykański
 Johannes Stark (1874-1957) – fizyk niemiecki , laureat nagrody Nobla
 Jonathan Stark (ur. 1971) – amerykański tenisista
 Rudolf Stark (1897-?) – niemiecki as myśliwski z czasów I wojny światowej
 Wolfgang Stark (ur. 1969) – niemiecki sędzia piłkarski

Miejscowości w USA:
 Stark – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Stark – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Stark – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Stark – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Stark (ang. Stark Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Stark (ang. Stark Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Hickory
 Stark (ang. Stark Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Stark (ang. Stark Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Stark (ang. Stark Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stark (ang. Stark County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Stark (ang. Stark County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Stark (ang. Stark County) – w stanie Ohio

Zobacz też 
 Lista postaci cyklu Pieśń lodu i ognia